Le qualificazioni del singolare  del Katowice Open 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Magda Linette (qualificata)
  Shahar Peer (qualificata)
  Richèl Hogenkamp (secondo turno)
  Misa Eguchi (secondo turno, ritirata)

  Elizaveta Kuličkova (ultimo turno, Lucky Loser)
  Aljaksandra Sasnovič (ultimo turno)
  Nigina Abduraimova (qualificata)
  Risa Ozaki (primo turno)

Qualificate

  Magda Linette
  Shahar Peer

  Petra Martić
<li>  Nigina Abduraimova

Lucky loser 
 Elizaveta Kuličkova

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Katowice Open 2015
WTA Tour 2015